Tadé ist der Familienname folgender Personen:
 Grégory Tadé (* 1986), französischer Fußballspieler
 Marco Tadé (* 1995), Schweizer Freestyle-Skier